«Месть пророка» — приключенческий кинофильм режиссёра Юнуса Юсупова.

Сюжет 
В Сирии проводятся раскопки одного древнего монастыря. В итоге найдена интересная подземная галерея со скрытым в глубине потайным входом. Относительно всего этого есть довольно древнее предание — лежат там сокровища, которые отмечены девятью магическими печатями — в том числе печатью проклятья — тот, кто прикоснётся к сокровищам будет проклят.

Правительство Сирии вместе с ЮНЕСКО организует международные археологические раскопки. В состав экспедиции попадает один странный человек — он выдаёт себя за востоковеда, а на самом деле является обычным мошенником-авантюристом, одержимым жаждой добычи сокровищ, но он ничего ещё пока не знает о печати проклятия, лежащей на сокровищах.

В ролях 
 Борис Хмельницкий — Дэниэл Перкинс
 Анатолий Ромашин — доктор Преображенский
 Елена Катышева — София
 Юнус Юсупов — киллер
 Абу Разак Ганем
 Венера Азизова
 Даврон Алиматов
 Соро Сабзалиева

Фильмы России 1993 года
Приключенческие фильмы России
Фильмы Таджикистана
Фильмы Сирии
Фильмы студии «Таджикфильм»